— французская коммуна департамента Дром.
 Жирар де Пропиак, Катрин Жозеф Фердинанд (Girard de Propiac, Catherine-Joseph-Ferdinand; 1759—1823) — французский писатель.

Примечания